

Persone 
 Henri Arnauld (1485-1564), signore del castello di Herment, scudiero di Pietro II di Borbone.
 Antoine Arnauld (m.1585) (I) figlio di Henri Arnauld. Antoine fu signore de La Mothe (presso Riom) per questo indicato come La Mothe-Arnauld, fu procuratore generale della regina Caterina de' Medici. Morì quasi centenario nel 1585.
 Antoine Arnauld (1560-1619) (II) (figlio di Antoine La Mothe-Arnauld (I)), avvocato generale al Parlamento di Parigi e Consigliere di Stato sotto Enrico IV. 
 Isaac Arnauld (1566-1617), Intendente delle Finanze e Giansenista francese, fratello minore di Antoine Arnauld (1560-1619) (II).
 Robert Arnauld d'Andilly (1589-1674), politico e scrittore francese altro figlio di Antoine Arnauld II (1560-1619)
 Angélique Arnauld (1591-1661) figlia di Antoine Arnauld (II)  badessa di Port-Royal e riformatrice del giansenismo 
 Henri Arnauld (1597-1692) (II) zio di Angelique Arnauld e vescovo di Port-Royal Vescovo di Angers dal 1649 e influente rappresentante del giansenismo a livello episcopale per ben 43 anni.
 Antoine Arnauld (1612-1694) (III), fratello di Angélique Arnauld, è stato un teologo, filosofo e matematico francese, uno dei capofila del giansenismo. Soprannominato dai contemporanei il Grande Arnauld, per distinguerlo da suo padre omonimo, Antoine Arnauld (II).
 Antoine Arnauld d'Andilly (IV) Primogenito dei figli di Robert Arnauld d'Andilly.
 Antoine Arnauld (1616-1698) – abate e memorialista
 Simon Arnauld de Pomponne (1618-1699), diplomatico e politico francese figlio di Robert Arnauld d'Andilly
 Lothar von Arnauld de la Perière (1886-1941), ammiraglio tedesco

Altro 
 Arnauld – nome proprio di persona, variante dei nomi Arnoldo o Arnaldo

Pagine correlate
 Antoine Arnauld
 Arnaud